Hrádok magyarul kisebb várat jelent, amelyek korábban általában a kisnemesség központjai voltak, manapság főként elpusztult romok egyes települések kataszterében, ill. régészeti lelőhelyek

Településnevekben
Alsóvárad (szk. Dolný Hrádok), Barsvárad része
Barsvárad (szk. Tekovský Hrádok), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Barsvörösvár (szk. Červený Hrádok, korábban Veresvár), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
Felsővárad (szk. Horný Hrádok), Barsvárad része
Kisóvár (szk. Starý Hrádok, korábban Ovárky), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Kisvárad (szk. Nitriansky Hrádok, korábban Malý Varad), Nagysurány része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Liptóújvár (szk. Liptovský Hrádok), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Temetvény (szk. Hrádok), Szlovákia, Trencséni kerület, Vágújhelyi járás